Dans la mythologie grecque, Clyménos ou Clyménus peut désigner :
 Clyménos fils d'Œnée, tué lors de la bataille contre les Curètes ;
 Clyménos fils de Presbon, roi des Minyens d'Orchomène ;
 Clyménos fils d'Hélios, père de Phaéton dans certaines sources ;
 Clyménos fils de Phoronée, fondateur d'un sanctuaire à Déméter ;
 Clyménos père d'Harpalycé, coupable d'inceste avec sa fille.

Voir aussi